Miejscowości w Polsce
 Łagów – miasto
 Łagów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. zgorzeleckim, w gminie Zgorzelec 
 Łagów – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Dąbie 
 Łagów – wieś w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Łagów
 Łagów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Łyszkowice 
 Łagów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Przyłęk

 Administracja
 Łagów – gmina w województwie świętokrzyskim
 Łagów – gmina w województwie lubuskim
 Łagów – gromada w powiecie opatowskim
 Łagów – gromada w powiecie świebodzińskim
 Łagów – gromada w powiecie zgorzeleckim
 Łagów – gromada w powiecie zwoleńskim